Aubiac puede referirse a:

 Aubiac (Gironda), comuna francesa de Gironda.
 Aubiac (Lot y Garona), comuna francesa de Lot y Garona.